Personen
 Alfred Wegener, Duits meteoroloog en aardwetenschapper
 Friedrich Wegener, Duits patholoog-anatoom
 Gerda Wegener, Deens kunstschilderes en illustratrice Art Nouveau
 Anders
 Wegener (media), voormalig krantenconcern
 Ziekte van Wegener, een vorm van systeemvasculitis